anch − egipski hieroglif oraz oparty na nim symbol
 Ankh − grupa muzyczna
 Ankh − płyta zespołu Ankh
 Ankh − seria gier komputerowych, których akcja toczy się w starożytnym Egipcie.